Nakszatra (dewanagari नक्षत्र) – znak (konstelacja) indyjskiego zodiaku lunarnego. W terminologii astrologii indyjskiej to stacja księżycowa lub dom Księżyca. Ekliptyka jest podzielona na 27 nakszatr.

Dodatkowa 28 nakszatra roku przestępnego, Abhijit (Wega, epsilon i zeta Lyrae), znajduje się pomiędzy Uttarashada i Sravana.

Podział nakszatr 
Pas ekliptyki podzielony jest na 27 Nakszatr po 13°20′. Każda Nakszatra jest podzielona na padas po 3°20′.

Linki zewnętrzne 
 Nakszatry 
 Nazwy Nakszatr 

Nakszatry
Astrologia wedyjska